Herlev Kommune, som dækker et område på 12 km². Kommunen ligger i Region Hovedstaden og er den tredjemindste kommune i Danmark, arealmæssigt.

Herlev Kommune består hovedsageligt af to byområder: Herlev og Hjortespring.

Herlev Kommune er omgivet af Furesø, Gladsaxe, København, Rødovre, Glostrup og Ballerup kommuner.

Postnummer 2730 Herlev omfatter et større område end Herlev Kommune.

Danmarks højeste bygning, Herlev Hospital, er beliggende i kommunen.

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 blev kommunen ikke berørt.

Historie 
Herlev Kommune er en relativt ung kommune, da den først blev udskilt fra Gladsaxe i 1909, men landsbyen Herlev kan spores ca. 700 år tilbage.

Kuriosa 
Før automatiseringen havde Herlevs telefoncentral navnet Yrsa (i det demiautomatiske system, hvor man drejede de to første bogstaver, var "HE" brugt af Hellerup).

Foreninger i Herlev 
 Herlev Løbe og Atletikklub
 Herlev Rebels, amerikansk fodbold
 Herlev Ishockey Klub
 Herlev Musikskole
 Herlev Revy og Teater
 Herlev Dykkerklub
 Herlev Tennisklub
 Herlev Tambourkorps
 Herlev Cykelklub
 Herlev/Hjorten Squashklub
 Herlev boxing
Eksternt link: Foreningsvejviser for Herlev

Venskabsbyer 
 Nesodden, Norge
 Höganäs, Sverige
 Seltjarnarnes, Island
 Lieto, Finland
 Pâmiut, Grønland
 Eberswalde, Tyskland

Politik

Nuværende byråd

Byråd 2018-2022

Herlevs sognerådsformænd og borgmestre 
Dette er en liste over Herlevs sognerådsformænd og borgmestre begyndende i 1909, da Herlev Kommune blev skilt fra Gladsakse.

Kilder 
 Bogen "Herlev Kommune 75 år" (1984)
 statistikbanken.dk Danmarks Statistik

Noter 

 
Kommuner i Region Hovedstaden
Herlevs Sognerådsformænd og Borgmestre
Kommuner med Gentofte-status